Þórarinsson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre chronologique
  (1230–1255), chef islandais ;
  (1741–1787), évêque de Hólar, en Islande ;
  (1912–1983), géologue, volcanologue et glaciologue islandais ;
 Árni Þórarinsson (né en 1950), écrivain islandais ;
  (né en 1980), footballeur islandais ;
  (né en 1986), footballeur islandais ;
 Guðmundur Þórarinsson (né en 1992), footballeur islandais.

Notes et références